Ertz ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Ertz (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Klaus Ertz (* 1945), deutscher Kunsthistoriker
 Michael Ertz (1921–2002), Heimatforscher im Kraichgau
 Wilhelm Ertz (1923–2017), deutscher Arzt und Träger der Paracelsus-Medaille
 Willi Ertz (1943–2018), deutscher Fußballtorhüter und -trainer
 Zach Ertz (* 1990), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:

 Erz